Temple Run:

 Temple Run — компьютерная игра для мобильных устройств, в жанре «бесконечный раннер».
 Temple Run 2 — платформенная игра на платформы «iOS» и «Android», симулятор бесконечного бега.